Княгиня Альбина-Габриэла Пузына (; 24 сентября 1815, Вильно, Литовско-Виленская губерния, Российская империя — 16 августа 1869, Городилово (ныне Молодечненский район, Минской области Белоруссии) — польско-литовская , , комедиограф, .

Биография 
Родилась в семье графа Адама Гюнтера фон Хильдешейма (1782—1854) и Александры-Констанции из рода Тизенгаузов (1781—1843) герба «Буйвол». Сестра — Иды Мостовской и Матильды Бучинской.

До замужества жила в поместье отца Добровляны Свенцянского уезда Литовско-Виленской губернии, где держала салон, частыми гостями которого были Игнацы Ходзько, который позже отредактировал и подготовил к печати первый сборник стихов поэтессы, Антоний Одынец, Ян Дамель, Юлиан Корсак, Ян Рустем, Анджей Снядецкий, Томаш Зан и другие деятели культуры и науки.

В июле 1851 года вышла замуж за князя Тадеуша Пузыну и поселилась в его имении в Городилово. Стала хозяйкой литературного салона, собирала коллекцию произведений искусства, библиотеку. В 1850-х годах гостями её литературного салона были Владислав Сырокомля, Станислав Монюшко, Эдуард Желиговский, Владислав Мицкевич (сын поэта Адама Мицкевича).

Вместе с мужем совершила путешествие по Западной Европе, побывала в Германии и Франции.

Творчество 

Писала стихи с 12 лет. Писала на польском языке. Дебютировала как поэтесса в 1838 году в варшавском журнале «Мотыль». Использовала псевдоним и криптоним «GG» (то есть «Габриэла Гюнтер»).

Автор сборников лирических и морализаторских стихов, рассказов, фельетонов и комедий.

Сотрудничала с редакцией журнала «Семейная хроника» (). В 1846 году попыталась создать собственную газету «Папки Литвинок» ().

Ей принадлежат мемуары  (1867), представляющие панораму жизни на северо-западе Беларуссии и Вильно, ценную информацию о художественной жизни региона. Привела много информации о семьях Сапеги, Радзивилла, Тизенгаузов и др. В мемуарах изложены интересные данные о кампании 1812 года, Польском восстании 1830 года, истории Виленского университета.

Рукописи А. Г. Пузыны хранились в Библиотеке семьи Пшездзецких, которая была уничтожена во время Варшавского восстания 1944 года.

Избранные произведения 
 Moja pamięć
 W Wilnie i w dworach litewskich (посмертно, 1928)
 Prozą i wierszem, 1856
 W imię Boże, 1843
 Małe a prawdziwe opowiadania, 1857 .

Примечания

Литература 
 Бурдзялёва, І. Габрыэля Пузыня: святло шчасця // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Выпуск сёмы. — Мн.: ВТАА «Права і эканоміка», 2006. — 204 с. ISBN 985-6299-79-9. С. 38-52.
 Пузына Альбіна Габрыеля //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 6. Кн. 1: Пузыны — Усая / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн, 2001. — 591 с.: іл. ISBN 985-11-0214-8. — С. 5.

Хозяйки литературных и великосветских салонов Польши
Драматурги Литвы
Драматурги Польши
Драматурги Российской империи
Драматурги XIX века
Польские поэты
Польские писатели